Sadogóra – wieś w powiecie kępińskim
 Sadagóra – miasto na Ukrainie